Se da el nombre de Batalla de Arcadiópolis a dos enfrentamientos ocurridos a lo largo de la Historia en las cercanías de la antigua Arcadiopolis, hoy Lüleburgaz (Turquía europea).

 Batalla de Arcadiópolis (970): los bizantinos derrotan a los invasores rusos.  
 Batalla de Arcadiópolis (1194): los búlgaros de Iván Asen I derrotan a los bizantinos.